Kabinett Mbeki steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Mbeki I (1999 bis 2004)
 Kabinett Mbeki II (2004 bis 2008)